Río Primero (plaats), plaats in provincie Córdoba, Argentinië
Río Primero (departement), departement in provincie Córdoba, Argentinië
Santa Rosa de Río Primero, plaats in departement Río Primero in provincie Córdoba, Argentinië